— 36-й император Японии, правивший с 12 июля 645 по 24 ноября 654 года.

Жизнеописание 
Перед восхождением Котоку на Хризантемовый трон, его личным именем было  или .

Он издал указы о проведении реформ Тайка.

Котоку был внуком Императора Бидацу, сыном Принца Тину () и Принцессы Кибицу-химэ (). Императрица Когёку была его старшей сестрой от тех же родителей. У Котоку было по меньшей мере три супруги, включая Принцессу Хасихито, дочь императора Дзёмэя и его сестры, императрицы Когёку.

Он правил с 12 июля 645 года до своей смерти в 654 году.

В 645 году Котоку взошел на престол через два дня после того как Принц Нака-но Оэ убил Сога-но Ируку при дворе Когёку. Когёку отреклась от престола в пользу своего сына и наследного принца Нака-но Оэ, но вместо сына на трон взошел её брат.
 645 год: В 3-й год царствования Когёку-тэнно (), императрица отреклась от престола, и преемником был назначен её младший брат. Вскоре после этого Император Котоку взошёл на престол.

Титулом императора времён Котоку был не тэнно. Большинство историков считает, что этот титул не существовал до царствования Тэмму и Дзито. Судя по всему, титулом Котоку был Сумэрамикото или Амэносита-сиросимэсу-окими (), что означает «Великий царь — владыка Поднебесной». Кроме того, он мог именоваться .

Согласно Нихон сёки, Котоку был благородной личностью и покровительствовал буддизму.

В 645 году он создал новый город в районе под названием Нанива и перенёс столицу из провинции Ямато в новый город (см. Нара). Новая столица была морским портом, удобным для внешней торговли и дипломатической деятельности.

В 653 году Котоку послал посольство к династии Тан, но из-за саботажа не все корабли доплыли до Китая.

Нака-но Оэ имел чин наследного принца и являлся фактическим правителем государства. В 653 году он предложил перенести столицу снова в провинцию Ямато, но Котоку отверг это предложение. Тогда Нака-но Оэ проигнорировал волю императора и переехал в бывшую провинцию. Многие придворные и лоялисты при дворе, в том числе императрица Хасихито, последовали за ним. Котоку остался во дворце. В следующем году он умер из-за болезни. После его смерти на престол взошел не Нака-но Оэ, а его мать и сестра Котоку, бывшая императрица Когёку, в истории ставшая известной в этот период как императрица Саймэй.

Система хассо кяккан («восемь министерств и сто кабинетов») впервые была установлена во время правления Котоку.

Известно точное место погребения этого императора. Котоку традиционно почитается в мемориальном синтоистском храме (мисасаги) в Осаке.

Управление императорского двора обозначает это место как мавзолей Котоку. Его официальным названием является Осака-но-синага-но-мисасаги.

Кугё 
Кугё () — небольшая группа (три-четыре человека) самых влиятельных людей при дворе императора Японии до эпохи Мэйдзи.

Во время правления Котоку в дайдзёкан входили:
 Садайдзин — .
 Садайдзин — .
 Удайдзин — .
 Удайдзин — .
 Найдайдзин — (), , .

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Тайка (645—650)
 Хакути (650—655)

Семейное древо 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Супруги и дети 
Императрица: Принцесса Хасихито () (-665?), дочь Дзомэя

Хи: Абэ но Отараси-химэ (), дочь Абэ-но Курахаси-маро
 Принц Арима () (640—658)

Хи: Сага но Хи-но-ирацумэ (), дочь Сога-но Кура-но-Ямада но Исикава-но-маро

См. также 
 Император Японии
 Список императоров Японии
 Императорский культ

Примечания

Литература 
На русском
 
 

На прочих языках
  
 Aston, William George. (1896).  Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697. London: Kegan Paul, Trench, Trubner.  OCLC 448337491 
 Brown, Delmer M. and Ichirō Ishida, eds. (1979).  Gukanshō: The Future and the Past. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-03460-0; ISBN 978-0-520-03460-0;  OCLC 251325323 
 Ponsonby-Fane, Richard Arthur. (1959).  The Imperial House of Japan. Kyoto: Ponsonby Memorial Society. OCLC 194887 
 Varley, H. Paul. (1980).  Jinnō Shōtōki: A Chronicle of Gods and Sovereigns. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-04940-4; ISBN 978-0-231-04940-5;  OCLC 59145842 

Правители Азии VII века
Императоры Японии